Wielen steht für:

 Wielen, Gemeinde im Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Wielen (Irsee), Ortsteil des Marktes Irsee, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wielen (Wahlstorf), Ortsteil der Gemeinde Wahlstorf, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Wielen (Gemeinde Moosburg), Ortschaft von Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

 (4548) Wielen, nach Roland Wielen benannter Asteroid

Wieleń steht für:
 Wieleń (deutsch Filehne), polnische Stadt an der Netze

Wielen ist der Familienname folgender Personen:
 Roland Wielen (* 1938), deutscher Astronom, siehe auch: Wielen Dip
 Sarah van der Wielen (* 1995), schwedische Langstreckenläuferin
 Suzan van der Wielen (* 1971), niederländische Hockeyspielerin

Siehe auch:
 Wilen
 Wiele
 Wyhlen